Morilci stare gospe oziroma Ladykillers je lahko:

Morilci stare gospe, filmska komedija iz leta 1955
Morilci stare gospe, priredba iz leta 2004
Ladykillers, nepovezani televizijski film iz leta 1988
"Ladykillers", pesem z albuma Lovelife skupine Lush